Lixières est le nom de deux anciennes communes de Meurthe-et-Moselle :

 Lixières, intégrée depuis 1971 à Belleau
 Lixières, intégrée avant 1806 à Fléville-Lixières 

Homonymie de toponyme